Джерване Кастанер (; род. 9 июня 1996 года, Роттердам, Нидерланды) — нидерландский и кюрасаоский футболист, нападающий клуба ПЕК Зволле и сборной Кюрасао.

Клубная карьера 
Начинал заниматься в академии «Фейеноорда», в 11 лет перешёл в академию «Дордрехта», которую окончил в 2013 году. 5 апреля 2013 года дебютировал в основной команде в поединке Эрстедивизи против «Спарты», выйдя на замену на 87-ой минуте. Летом 2013 года подписал контракт с АДО Ден Хаагом, где играл в основном за молодёжную команду.

4 февраля 2015 года дебютировал в составе АДО в поединке Эредивизи против «Твенте», выйдя на замену на 86-ой минуте вместо Уилсону Эдуарду. Всего в дебютном сезоне провёл 9 матчей, забил 1 мяч 12 апреля 2015 года в ворота «Утрехта». 

19 июня 2015 года, в присутствии родителей, подставил подпись под новым двухгодичным контрактом сроком до лета 2017 года. 

Во второй половине чемпионате 2015/2016 был отдан в аренду клубу «Эйндховен» сроком до конца сезона. Дебютировал за него 5 февраля 2016 года в поединке против второй команды «Аякса». Всего сыграл 14 встреч, забил 4 мяча. После аренды был возвращён в состав «Ден Хаага».

С командой ударно начал сезон 2016/2017, став сходу игроком основного состава и забив 3 мяча в первых 3 матчах.

В июле 2017 года перешёл в немецкий «Кайзерслаутерн», заключив с клубом контракт на три года. 10 августа дебютировал во Второй Бундеслиги в матче против клуба «Дармштадт 98», выйдя на замену на 88-й минуте. За сезон провёл 10 матчей в чемпионате и одну игру в Кубке Германии.

25 июня 2018 года Джерване стал игроком нидерландского клуба НАК Бреда на два сезона.

Карьера в сборной 
Играл за юношеские сборные Нидерландов до 19 и 20 лет. В 2015 году Кастанер в составе юношеской сборной Нидерландов принял участие в юношеском чемпионате Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании и Германии, в каждом выходя на замену.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Кюрасао
Игроки сборной Кюрасао по футболу
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Эйндховен»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК ПЕК Зволле